Филякин:
 Филякин, Валентин Семёнович (род. 1942) — советский футболист.
 Филякин, Трофим Пименович (1862 — ?) — член Государственной думы I созыва.

 Филякина, Валентина Ивановна (род. 1945) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.